

Geografia 
 Regno Unito
 Lorton – villaggio e parrocchia civile della Cumbria
 Stati Uniti d'America
 Lorton – villaggio della Contea di Otoe, Nebraska
 Lorton – census-designated place della Contea di Fairfax, Virginia